Dagón puede referirse a:

 Dagón, un dios marino de la mitología filistea;
 Dagón, un relato de horror escrito en 1917 por el estadounidense Howard Phillips Lovecraft y publicado por primera vez en 1919;
 Dagon: la secta del mar, una película española de fantasía y horror, basada en el relato de Howard y estrenada en 2001.